Ход-эль-Гарби (, ) — область на юге Мавритании.
 Административный центр — город Аюн-эль-Атрус.
 Площадь — , население —

География 
На востоке граничит с областью Ход-эш-Шарки, на севере с областью Такант, на западе с областью Ассаба, на юге с Мали.

Административно-территориальное деление 

Область делится на 4 департамента:

 Аюн-эль-Атрус
 Кобенни (Kobenni)
 Тамшекет
 Тинтан (Tintane)

Области Мавритании